

Радунхагейду / Коннор 

Радунхаге́йду (), в обществе использовал имя Ко́ннор Ке́нуэй () (имя в честь сына наставника и фамилия своего отца) — главный персонаж видеоигры Assassin’s Creed III и один из персонажей книги Assassin's Creed: Forsaken. Предок Дезмонда Майлса, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу, равноправие и справедливость.

Родился 4 апреля 1756 года в племени Ганьягэха (Могавки) и являлся типичным потомком от межрасового брака того времени: его отец был англичанин-тамплиер Хэйтем Кенуэй, мать — Гадзидзио, коренная американка.

Когда он был ещё маленьким, его деревня сильно пострадала из-за нападения белых колонистов. Радунхагейду посвятил собственную жизнь борьбе за справедливость и равноправие — в этом ему помогло Братство Ассасинов и иные колоритные личности (Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Пол Ревир и другие), с которыми герой повстречался позже. Коннор узнаёт об ассасинах из видения, и запоминает их знак, по которому далее он ориентируется. После он спрашивает у главы племени что это за знак, и она сказала что видела этот знак во Фронтире. Он находит Ахиллеса Дэвенпорта, который позже становится его наставником. Коннор — спокойный, тихий ассасин, но настороженно реагирует на прикосновения, обдумывает каждое слово. После смерти Ахиллеса остался жить в его поместье.

Также участвовал в важных исторических событиях, такие как Бостонское чаепитие, битва при Банкер-Хилле и сражения при Лексингтоне и Конкорде.

После уничтожения его деревни получил послание от Юноны и спрятал ключ в могиле Коннора Дэвенпорта — сына Ахиллеса, чтобы Дезмонд нашёл его. После этого возвращается в Нью-Йорк и видит, как англичане уплывают на корабле. В конце игры он убивает Чарльза Ли-главного врага ассасинов. Увидев позже рынок рабов, Коннор понимает, что его миссия ещё не завершена. Потом он в последний раз смотрит на свою пустую деревню и уходит.

 Хэйтем Кенуэй  — один из протагонистов игры Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Rogue и главный отрицательный персонаж. Главный герой книги Assassin’s Creed: Forsaken. Сын Эдварда Кенуэя, убитого Реджинальдом Берчем, гроссмейстером ордена тамплиеров в Лондоне. Гроссмейстер Ордена тамплиеров в Америке конца XVIII века, отец Коннора. Первый тамплиер, использующий скрытый клинок. Убит собственным сыном Коннором.

Эдвард Кенуэй 

Эдвард Джеймс Кенуэй (1693—1735) — главный герой игры Assassin's Creed IV: Black Flag, одноимённой книги и один из персонажей книги Assassin’s Creed: Forsaken.
Английский капер, пират и ассасин. Предок Дезмонда Майлса.

Эдвард родился в Уэльсе, (Суонси) откуда была родом его мать. Его отец — англичанин. В юношестве вся семья Кенуэй переехала в Бристоль, где Эдвард встретил свою любовь, девушку по имени Кэролайн Скотт. Они поженились. Вскоре Эдвард уехал на Карибы чтобы стать капером, но обещал вернуться через два года. Однако его пребывание на Карибах затянулось на семь лет, и в 1721 году Эдвард узнал, что Кэролайн умерла и что у Эдварда от неё есть дочь по имени Дженни.

После возвращения в Англию Эдвард женился на Тессе. Она родила Эдварду сына, которого они назвали Хэйтем. Отец с детства готовил мальчика к поступлению в Братство Ассасинов. В шесть лет мальчика стали обучать владению мечом. Кенуэй-старший был убит людьми Реджинальда Берча, старшего управляющего имуществом Эдварда. Забрав мальчика с собой, Берч обучил Хейтема как тамплиера.

 Адевале — квартирмейстер «Галки», капитаном которого был Эдвард Кенуэй. Позже вступил в Орден Ассасинов. В дальнейшем, капитан корабля Эксперто Креде. (Является главным героем в DLC Assassin’s Creed IV: Freedom Cry). Убийца: Шей Патрик Кормак

Авелина де Гранпре 
Авелина де Гранпре — героиня игры Assassin's Creed III: Liberation и одноимённого DLC в Assassin’s Creed IV: Black Flag. Авелина — ассасин из Нового Орлеана, также она сражалась вместе с Коннором как напарница. Её мать — африканская рабыня Жанна, а отец — француз Филипп Оливье. Предок объекта 1.

Арно Виктор Дориан 
Арно Дориан  — протагонист Assassin’s Creed Unity. Ассасин времён французской революции австрийско-французского происхождения. Арно также влюблён в Элизу де ла Серр, которая является тамплиером. У Арно также в раннем возрасте умер отец от рук Шея Патрика Кормака — протагониста игры Assassins Creed Rogue.

Шэй Патрик Кормак 
Шэй Патрик Кормак — протагонист Assassin's Creed Rogue. Бывший член Ордена Ассасинов. После предательства Ассасинов перешёл на сторону Тамплиеров и стал охотиться на них. Капитан корабля «Морриган». Потомок ирландских эмигрантов.

Шао Дзюнь 
Шао Дзюнь — Одна из героинь короткометражного мультфильма Assassins Creed: Embers и главная героиня Assassin’s Creed Chronicles: China.
Ассассин из китайского Ордена XVI века. Бывшая наложница императора Дзенга, но была спасена ассассином после смерти императора, и посвятила всю свою жизнь Ордену. Спустя несколько лет преемник Дзенга, Дзянсин, заказал убийства тех, кто выступал против него, и ассассины не были исключением. После снижения влияния Ордена в Китае, Шао Дзюнь и её наставник сбежали на запад в поисках итальянского наставника ассассинов, Эцио Аудиторе да Фиренце.

Арбааз Мир 
Арбааз Мир — Главный герой комикса Assassin's Creed: Brahman, а также в качестве трёх главных персонажей Assassin’s Creed Chronicles: India.
Индийский мастер-ассасин XIX века. Братство Ассасинов послало его найти в городе Амритсар древние реликвии, известные как Частицы Эдема.

Николай Орлов 
Николай Орлов — Один из протагонистов в комиксах Assassin’s Creed: The Fall и Assassin’s Creed: The Chain, а также главный герой Assassin’s Creed Chronicles: Russia. Русский ассасин конца XIX — начала XX века, предок Дэниэла Кросса. Принимал активное участие в охоте на Посох Эдема.
 Анна Орлова — жена Николая Орлова, мать Нади и Иннокентия. После революции вместе с мужем и детьми переехала в Америку.
 Надя Орлова — дочь Николая Орлова, старшая сестра Иннокентия и двоюродная бабушка Дэниела Кросса. После рейда Палмера в 1919 году была выслана в Россию. В 2002 году в Москве встретила Дэниела, не зная что это её родственник.
 Иннокентий Орлов — сын Николая Орлова, брат Нади и дед Дэниела Кросса. Скрывался вместе со своим отцом в США.

Джейкоб и Иви Фрай 
Протагонисты Assassin’s Creed Syndicate. Ассасины, брат и сестра, которые борются с тамплиерами в Викторианском Лондоне. Они возглавляют банду «Грачей».
 Лидия Фрай — второстепенный Протагонист игры Assassin’s Creed Syndicate. Внучка Джейкоба Фрая, член ордена Ассасинов в Лондоне. Вела борьбу со шпионами в годы Первой Мировой войны, совместно с Уинстоном Черчиллем. Один из убитых ей шпионов, оказался очередной реинкарнацией мудреца.

Лейла Хасан 
Лейла Хасан — протагонист в современности, в игре Assassin’s Creed Origins. Египетский сотрудник Абстерго Индастриз. После неисполнения приказа и действий за спиной руководства Абстерго, была занесена в список для ликвидации, однако смогла спастись и пошла на сделку с Уильямом Майлсом и Ассасинами.

Байек из Сивы и Амунет 
Байек протагонист игры Assassin’s Creed: Истоки. Байек — египетский меджай (хранитель фараона), времён заката эллинистического Египта и становления Римской власти в Египте. Основатель ордена Ассасинов (Незримых).

Айя — жена Байека, слуга царицы Клеопатры, основатель ордена в Риме. Второстепенный протагонист игры Assassin’s Creed: Истоки. После основания Римского отделения братства Ассасинов (Незримых), отреклась от прошлого, приняв имя Амунет.

Кассандра и Алексиос 
Брат и сестра, внуки спартанского царя Леонида.
Каждый из них может быть выбран протагонистом Assassin’s Creed: Одиссея. Выбранный персонаж станет наёмником, и владельцем копья Леонида, артефакта Ису. 
Невыбранный персонаж станет Деймосом, избранным культа Космоса,прото-тамплиерской организации.
Кто-то из них стал предком Айи.

Несмотря на то, что согласно разработчикам и новелизации игры именно Кассандра - каноничный протагонист, только треть игроков выбрала её для игры.

Меллисанти Маю и Майкл Антонакос, который озвучили Кассандру и Алексиоса и подарили героям мимику и движения для катсцен посредством захвата движения получила ряд номинаций:
Меллисанти Маю и Майкл Антонакос как «Лучший женский голос озвучания» и «Лучший мужской голос озвучания» на Gamers' Choice Awards.

Мелиссанти Маю за «Лучшую актёрскую игру» на The Game Awards 2018 и «Лучшая актёрская игра»[ на [15th British Academy Games Awards]]

Кассандра  и Алексиос были номинированы в категории «Любимые фанатами персонажи» на Gamers' Choice Awards  Кассандра номинирована как «Лучший персонаж» Italian Video Game Awards

Главные герои других произведений

Каллум Линч 
Главный герой фильма Кредо убийцы.
Член Братства Ассассинов и потомок испанского ассассина XV века Агилара де Нерха.

Агилар де Нерха 
Один из главных героев фильма Кредо убийцы.
Испанский ассассин XV века. Является предком Каллума Линча.

Современность

Ассасины 
 Уильям Майлс — лидер Ассасинов в настоящем времени. Также является связным в комиксе The Fall. В Assassin’s Creed: Brotherhood прислал сообщение Люси, с информацией об ассасинах в мире, которые выполняют задания. Прислал два сообщения Дезмонду, после восстановления памяти, и прохождения «Исчезновение Леонардо». Эти сообщения приходят только, когда игрок не прошёл до конца сюжетную линию. Также в конце сюжетной линии подключил Дезмонда к Анимусу 2.03, чтобы спасти от потери рассудка. В AC III вместе с Дезмондом, Ребеккой и Шоном прибыли в Великий Храм, чтобы узнать как спасти мир от Конца Света. Часто ссорился с сыном, но позже помирился. Во время перерыва после одного из сеансов, Уильям отправился в Каир за третьим энергоблоком. Его схватили тамплиеры и отправили в здание компании «Абстерго». Был освобождён Дезмондом. В IV части Уильям не показан, но, по всей вероятности, он либо покинул Братство, либо ушёл в подполье. Является отцом Дезмонда.
 Шон Гастингс — агент ассасинов. Является их связным. Первая встреча происходит в AC II. Историк, умён, саркастичен. На протяжении всей игры даёт информацию о людях и достопримечательностях Италии. До событий игры был сотрудником Абстерго. Узнав об их планах, решил подпортить компании репутацию. Его нашли ассасины и завербовали в свои ряды. Вместе с командой покидает убежище и отправляется с ними в Италию. После обнаружения частицы Эдема, отправляется вместе с Люси, Дезмондом и Ребеккой в Рим. Является свидетелем убийства Люси. В ACR встречает Дезмонда, когда тот выходит из комы. Его предки были викингами. В Black Flag Шон и Ребекка внедряются в «Абстерго Интертеймент» и через аналитика собирают информацию о тамплиерах. В Assassin’s Creed: Unity зовёт себя «Деканом».
 Ребекка Крэйн — агент ассасинов. Создала Анимус 2.0. Компьютерный гений, бывшая спортсменка, вегетарианка. Первая встреча происходит в АС II. По окончании игры вместе с командой покидает убежище и с ними отправляется в Италию. После обнаружения частицы Эдема, отправляется вместе с Люси, Дезмондом и Шоном в Рим. Является свидетелем убийства Люси. В AC: R следит за Дезмондом. Встречает его, когда тот выходит из комы. Упоминает, что её предок был прусским наёмником. В Black Flag Шон и Ребекка внедряются в «Абстерго» под прикрытием, чтобы собирать информацию о тамплиерах. Тяжело ранена в игре Assasins Creed: Синдикат, но выживает, согласно словам Уильяма Майлса в AC: Origins.
 Клей Качмарек, так же известный как Объект №16 — ассасин, в начале февраля 2011 года Клей прошел все необходимые предварительные испытания и был помещен в Анимус Абстерго, как Объект 16. Сошел с ума и совершил самоубийство. Но перед смертью он создал свою цифровую копию и поместил её в Анимус. Может управлять несколькими функциями Анимуса, помогая Дезмонду. Сын Гарольда Качмарека и его неназванной жены. В 2007 году был завербован Уильямом Майлсом в ассасины. В 2010 году Уильям Майлс дал Клею задание — пробраться в Абстерго, организацию тамплиеров, получить доступ к личному компьютеру Алана Риккина, генерального директора компании, и раскрыть детали секретного проекта «Анимус». Клей успешно справился с миссией и вернулся к Ордену со скопированными из электронной почты необходимыми сведениями, тем самым ассасинам стало известно, сколько средств выделяют на проект, что руководит этим процессом доктор Уоррен Видик и что происходит это дело в новом комплексе в Италии. Также он встретился с Юноной и та ему рассказала, что Люси является тамплиер, а Клэй скоро умрёт, и что его предназначением является доставить послание потенциальному преемнику — Дезмонду Майлсу. В течение нескольких недель Клей начал планировать свое самоубийство, до самых мельчайших деталей. В конце концов ему удалось создать свою цифровую версию и поместить в Анимус, разделив на 30 частей с возможностью воссоединения воедино приемником и, напоследок, отправил отцу письмо. Самоубился в 2012 году в Риме.
 "Наставник" — глава ордена ассасинов в 2000 году. Убит Дэниелом Кроссом в 2000 году Дубае.
 Пол Беллами — глава лагеря обучения ассасинов в Филадельфии. Захвачен «Абстерго» для сканирования его памяти и убит ими.
 Ханна Мюллер — американский ассасин конца XX-го - начала XXI-го века. Изначально занималась, в основном, компьютерами, но когда встретила Дениэла Кросса стала его спутником. Путешествовала с ним по всему миру в поисках "Наставника". Убита Дэниелом Кроссом в 2011 году, когда он уже стал тамплиером, пыталась с ним договориться, но четно.
 Гэвин Бэнкс — лидер современного Ордена Ассассинов, капитан корабля Альтаир II. Он обеспечивает связь с командами ассассинов по всему миру и следит за их успехами. После смерти Дезмонда Майлса, Уильям Майлс передал Гэвину руководство орденом.
 Каллум Линч — член Братства Ассассинов и потомок испанского ассассина XV века Агилара де Нерха. Главный герой фильма Assassin`s Creed.

Тамплиеры 
 Дэниел Кросс, также известный как Объект 4 — русский тамплиер, член Внутреннего Святилища Ордена Тамплиеров, правнук Николая Орлова. Он родился в 1974 году, но был похищен похищен Абстерго Индастриз в 1983 году и запрограммировав его на убийство "Наставника" ассасинов, отпустили, дав ему новое имя — Дэниел Кросс. Всю оставшуюся жизнь он страдал от галлюцинаций, в которых переживает воспоминания своего прадеда Николая Орлова, пока однажды около бара чуть не убил мужчину, говоря что он тамплиер. Тут его увидела Ханна Мюллер, усадила в машину и повезла в лагерь ассасинов, подумав, что Дэниел один из них. Но Дэниел ничего не знал не о ассасинах, не о тамплиерах. Этим вечером он понял, что должен найти "Наставника". Спустя два года его похищают какие-то люди и везут в Дубай. Там он встречает "Наставника". Он дарит Дэниелу скрытый клинок и тут он убивает "Наставника" из-за программы Видика. Дэниел возвращается в Абстерго и его сразу сажают в Анимус и выпытывают местонахождения баз ассасинов. В 2002 году становится мастером-тамплиером. В 2012 году посвятил в ранг мастера-тамплиера Юхани Отсо Берга. Убит Дезмондом Майлсом в 2012 году в Риме.
 Уоррен Видик — тамплиер. Учёный, работает на Абстерго Индастриз, создал Анимус. Работал с Объектами в Анимусе. Владеет хрустальным черепом ацтеков. Убит своим охранником под действием Яблока Эдема в 2012 году в Риме.
 Люси Стиллман — подруга Дезмонда. Работала на Абстерго. Вместе с Дезмондом убегает из Абстерго. В конце Brotherhood, Юнона, овладев телом Дезмонда при помощи Яблока Эдема, заставила его смертельно ранить Люси. В Assassin’s Creed: Revelations сообщается, что ранение оказалось смертельным, и Люси была похоронена на старом кладбище в пригороде Рима. По данным, опубликованным Ubisoft, она являлась тамплиером, и всё было подстроено, в том числе и побег из Абстерго. Также об этом говорят события, происходящие в DLC «Потерянный архив» для Revelations. По словам Ребекки, была влюблена в Дезмонда.
 Алан Риккин — генеральный директор Абстерго Индастриз. Хранитель Ордена Тамплиеров. Убит Каллумом Линчем в 2016 году.
 София Риккин — научный сотрудник «Абстерго Индастриз», дочь Алана Риккина, главного исполнительного директор компании и члена Внутреннего Святилища Ордена Тамплиеров
 Летиция Инглэнд — тамплиер, агент Абстерго Индастриз, завербовавшая Дэниела Кросса в Орден. Поручила аналитику из Абстерго Энтертеймент найти Обсерваторию.
 Юхани Отсо Берг — бывший член финского спецназа. В 2012 году агент Операционного Отдела Абстерго Индастриз. Позже, в декабре того же года, Берг был посвящён во Внутреннее Святилище Ордена Тамплиеров.
 Вайолет да Коста — сотрудник Абстерго Индастриз в Монреале, тамплиер, помогает Аналитику Абстерго Энтертеймент исследовать память Шэя Кормака. Слуга Юноны.
 Мелани Лемэй — тамплиер, высокопоставленный сотрудник Абстерго Энтертеймент. Руководитель проекта «Образец 17».
 Нэнси Нилоп — сотрудник "Абстерго Индастриз" и бывшая коллега Лейлы Марино.

Другие 
 Объект 15 — женщина-ассасин, у неё были проблемы с Анимусом 1.28, потому что она была беременна и её воспоминания и воспоминания зародыша боролись друг с другом. Упоминается в Assassin’s Creed: Brotherhood.
 Эрудито — хакер, старался выдать секреты Абстерго. Также взломал «Проект Наследие».
 Оливье Гарно ― креативный директор Абстерго Энтертейнмент. В Чикаго попал в засаду, устроенную Эйденом Пирсом, однако Пирс имел чёткий приказ не убивать Гарно. Дальнейшая судьба неизвестна, но имеются данные, что он был замечен в одном из кафе.
 Джон Стэндиш — компьютерный техник в Абстерго Энтертеймент, реинкарнация Мудреца в нашем времени. Убит охраной Абстерго Интертеймент.
 Джот Сура ― программист в MysoreTech.
 Санг — врач в "Абстерго Индастриз". Она была ответственна за оказание помощи психически нестабильному Даниэлу Кроссу по возвращению в Абстерго.
 Кларк — сотрудница "Абстерго Индастриз" и помощник Уоррена Видика в 1983 году.

Третий крестовый поход 
Время игр Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles, Assassin’s Creed: Bloodlines и частично Assassin’s Creed: Revelations; романа Assassin’s Creed: The Secret Crusade и комикса Assassin’s Creed Vol. 1: Desmond.

Ассассины 
 Рашид ад-Дин Синан, наиболее известный как Аль-Муалим ― первый упоминающийся наставник ордена ассасинов, а также учитель Альтаира ибн Ла-Ахада. Когда завладел Яблоком Эдема, он предал ассасинов. Убит Альтаиром в 1191 году в Масиафе.
 Умар ибн ла-Ахад — отец Альтаира, мастер ассасин. Был казнён в 1176 году в Масиафе сарацинами в обмен на снятие осады и передачи ассасинам Ахмада Софиана.
 Дарим ибн Ла-Ахад — старший сын Альтаира, застрелил из арбалета Чингисхана упавшего с лошади, ключевая фигура братства.
 Сеф ибн Ла-Ахад — младший сын Альтаира и ассасин. Был убит Свами в 1226 году в Масиафе, во время переворота. У него осталась семья — жена и дети, которые после его смерти переехали в Александрию.
 Фахиим Аль-Саиф — мастер ассасин, отец Малика и Кадара. Умер в 1176 году при неизвестных обстоятельствах.
 Малик Аль-Саиф — сирийский ассасин, друг Альтаира, с 1191 года его правая рука, глава бюро ассасинов в Иерусалиме, старший брат Кадара. Теряет руку и брата в борьбе за Яблоко Эдема. Перед приездом Альтаира был брошен в тюрьму по ложному обвинению за убийство Сефа, в 1228 году был убит Свами в Масиафе.
 Кадар Аль-Саиф — младший брат Малика, погиб из-за ошибки Альтаира в Храме Соломона в 1191 году.
 Тазим Аль-Саиф — ассасин, сын Малика. Был верен Альтаиру даже после изгнания того из Масиафа. После того как Альтаир убил Аббаса, то он стал его правой рукой.
 Ахмад Софиан — ассасин, отец Аббаса. По утверждению Альтаира, когда тому было 11 лет, Ахмад пришёл к нему и, смертельно раненный, на коленях умолял простить его, потому что сарацины захватили его в плен и пытали. Ахмад не вытерпел и рассказал всё, подставив под удар отца Альтаира, Умара. Перерезал себе горло на глазах у Альтаира в Масиафе в 1176 году.
 Аббас Софиан — сирийский ассасин, соперник Альтаира за звание магистра ордена. Аббас пытался заполучить Яблоко Эдема, он казнил сына Альтаира, Сефа, и был виновен в смерти жены Альтаира, Марии Торпе. Убит Альтаиром из скрытого пистолета в 1247 году в Масиафе.
 Свами — ассасин, «правая рука» Аббаса. Помогал ему устроить переворот с целью захвата власти в Ордене. Свами убил Сефа, младшего сына Альтаира, Малика и Марию Торпе, жену Альтаира. Убит Альтаиром в 1228 году в Масиафе, на глазах у Аббаса и других ассасинов.
 Николо Поло — итальянский купец и путешественник по Центральной Азии и Дальнему Востоку, брат Маттео Поло, отец Марко Поло, ассасин. Основал братства в Турции и Италии. Умер в 1294 году в Венеции.
 Маттео Поло — венецианский купец и учёный, брат Никколо Поло, дядя Марко Поло, ассасин. Основал братства в Турции и Италии. Умер в 1309 году.
 Марко Поло — купец и исследователь из Венецианской республики, ассасин. Марко был хорошо образован, обладал знаниями о торговле, разбирался в иностранных деньгах. Отравлен тамплиерами в 1324 году в Венеции.
 Джабаль — ассасин, глава бюро ассасинов в Акре.
 Джамал ― ассасин, служащий братству под контролем Аль-Муалима.
 Рауф — ассасин-инструктор. Он обучал новобранцев боевым приемам Ордена. Убит Свами в 1226 году.
 Кадар — агент ассасинов в Иерусалиме. Ему было поручено наблюдать за лидером ордена тамплиеров лордом Василиском.
 Хазад - был лавочником и ассасинов. Убит тамплиерами в 1190 году в Иерусалиме.
 Хамид — торговец в Тире и ассасин в городе Тир, выполняющий обязанности рафика бюро ассасинов.

Тамплиеры 
 Робер де Сабле — Великий магистр ордена тамплиеров с 1190 года до своей смерти и лейтенант в армии короля Ричарда I, девятая цель Альтаира. Убит Альтаиром в 1191 году в Арсуфе.
 Абу аль-Нуквод, также известный как "Король-купец" Дамаска, тамплиер. Убит Альтаиром в Дамаске в 1191 году.
 Вильям Монферрат — крестоносец в армии Ричарда I Львиного Сердца, наместник короля в Акре. Тайно являлся тамплиером. Убит Альтаиром в 1191 году в Акре.
 Гарнье де Наплуз  — тамплиер, лекарь и магистр ордена госпитальеров в Акре. Убит Альтаиром в 1191 году в Акре.
 Джубаир-аль-Хаким —  тамплиер, исламский религиозный деятель и учёный. Убит Альтаиром в 1191 году в Дамаске.
 Мажд Ад-Дин — тамплиер, сарацин и регент города Иерусалима. Убит Альтаиром в 1191 году в Иерусалиме. 
 Сибранд — тамплиер и магистр тевтонского ордена, начальник порта Акры. Убит Альтаиром в 1191 году в Акре.
 Талал — тамплиер и работорговец Палестины, поставлявший «живой товар» в Акру. Убит Альтаиром в 1191 году в Иерусалиме.
 Тамир — богатый и влиятельный купец чёрного рынка из Дамаска. Убит Альтаиром в 1191 году в Дамаске.
 Василиск — Великий магистр ордена тамплиеров в 1190 году. Пытался заполучить Чашу Эдема. Убит Альтаиром в 1190 году в Тире.
 Воин топора, чья личность осталась неизвестной, был связан с тамплиерами. Убит Альтаиром в 1190 году в Храме Песка.
 Мастер Башни — тамплиер, который командовал базой тамплиеров, башней Иерусалима. Убит Альтаиром в 1190 году в башне Иерусалима.
 Ученик Мастера Башни — тамплиер, который изучал искусство убийства под опекой своего наставника Мастера Башни. Убит Альтаиром в 1190 году в башне Иерусалима.
 Роланд Нэпьюл ― тамплиер, глава больницы тамплиеров в Тире, а также один из приближенных лорда Василиска. Убит Альтаиром в 1190 году в Тире.
 Тамир — богатый купец из Дамаска и тамплиер. Убит Альтаиром в 1190 году в Дамаске.
 Хараш — хранитель Левантийского братства ассасинов и заместитель Аль-Муалима в Алеппо. Выше его по рангу был только сам Аль-Муалим. В 1190 году Хараш вступил в орден тамплиеров и передавал им важную информацию об ордене ассасинов. Убит Альтаиром в 1190 году в Алеппо.
 Арман Бушар ― Великий магистр ордена тамплиеров, преемник Робера де Сабле. Тайно перенёс архив тамплиеров с острова Кипр в неизвестное место, чтобы защитить его от ассасинов. Убит Альтаиром в 1193 году в Лимасоле.
 Агент Армана Бушара — шпион, скрывавшийся под именем Варнавы, помогал Великому магистру ордена тамплиеров Арману Бушару на острове Кипр. Убит Марией Торпе в 1193 году в  Лимасоле.
 Молох по прозвищу Бык — тамплиер, глава группы фанатиков на Кипре. Отец Шалима и Шахара. Убит Альтаиром в 1191 году в Кирении.
 Темный Оракул, также известная как Ведьма — таинственная женщина, которая, по слухам, могла видеть будущее и раскрывала важную информацию тамплиерам. Убита Альтаиром в 1192 году в Кирении.
 Фредрик, также известный как Фредрик Рыжый — лидер рыцарей в Лимасоле и тамплиер. Убит Альтаиром в 1191 году в Лимасоле.
 Шалим — брат-близнец Шахара, сын Молоха и тамплиер. Убит Альтаиром в 1192 году в Кирении.
 Шахар — брат-близнец Шалима, сын Молоха и тамплиер. Убит Альтаиром в 1192 году в Кирении.
 Осман — тамплиер, хотя он и был, по сути, тайный член сопротивления Кипра. Убит Арманом Бушаром в 1191 году в Лимасоле на людях.
 Харас — бывший ассасин, перешедший на сторону тамплиеров. Организовал осаду на Масиаф в 1189 году, но его планам помешал Альтаир. Убит Альтаиром в 1189 году в Масиафе.

Кипрское сопротивление 

 Александр — глава повстанцев в Лимасоле. Убит Агентом Армана Бушара в 1193 году в Лимасоле.
 Варнава — глава кипрского сопротивления в Кирении. Убит Агентом Армана Бушара в 1191 году в Кирении.
 Маркос — союзник ассасинов, друг Альтаира и глава повстанцев в Кирении.

Другие 
 Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, также известный как Саладин — глава сарацинов и султан Египта. Считается выдающимся полководцем. Осадил Масиаф в 1176 году и казнил Умара. Умер в 1193 году в Дамаске от брюшного тифа.
 Шихаб ад-Дин — сын Салах ад-Дина. Шихаб ад-Дин присутствовал при осаде Масиафа сарацинами.
 Ричард I Львиное Сердце — король Англии, также командир армии крестоносцев во время Третьего Крестового похода. Считался великим воином и полководцем.
 Мария Торпе — ассасин, бывший тамплиер и английская дворянка, возлюбленная Альтаира, и вскоре его жена, мать Дарима и Сефа. Убита Свами в 1228 году в Масиафе.
 Масун ― житель и глашатай Масиафа, предал ассасинов. Убит Аль-Муалимом в 1191 году в Масиафе.
 Ада — женщина из Ближнего Востока, которая обладала таинственной силой. Фактически, она была "Чашей", которая была известна как артефакт, подобный Частице Эдема. Убита тамплиерами в 1190 году.
 Айман — дворянин из Иерусалима.
 Алаат ― влиятельная фигура в Дамаске. Убит Альтаиром по просьбе Фаджеры в 1190 году в Дамаске.
 Бадр — цирковой "гигант" и друг Фаджеры.
 Мисбах — купец из Дамаска, знакомый с торговцем Тамиром.
 Фаджера — цыганка и танцовщица цирка в Дамаске, отдала Альтаиру первый из трёх ключей от Храма Песка.
 Димитрис — продажный кипрский купец, который вступил в союз с Арманом Бушаром. Убит Агентом Армана Бушара в 1193 году.
 Иона — уважаемый купец из Кирении. Убит Альтаиром по ошибке в 1192 году в Кирении.
 Паша — пират, живший в Лимассоле, а также знакомый Александра. Переправил Альтаира и Марию в Кирению. Убит Шалимом.
 Эскье де Флуарак — бывший член ордена тамплиеров при Жаке де Моле. Был изгнан магистром по неизвестной причине в 1307 году, сдал тамплиеров де Моле королю Филиппу IV.

Ренессанс 
Время игр Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed II: Discovery, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed: Revelations и частично Assassin's Creed: Project Legacy; книг Assassin’s Creed: Renaissance, Assassin’s Creed: Brotherhood и Assassin’s Creed: Revelations; короткометражных фильмов Assassin’s Creed: Lineage; короткометражных мультфильмов Assassin’s Creed: Ascendance и Assassin’s Creed: Embers.

Ассасины 
 Доменико Аудиторе — прапрадед Эцио, ассасин, ученик Данте Алигьери. Основал виллу Аудиторе в Монтериджони.
 Дуранте дельи Алигьери, также известный как Данте Алигьери — итальянский поэт и ассасин, учитель Доменико Аудиторе. Убит тамплиерами в 1321 году в Равенне.
 Марио Аудиторе — дядя Эцио, старший брат Джованни, кондотьер и ассасин. Учил Эцио сражаться, погиб в битве за Монтериджони от руки Чезаре Борджиа в 1500 году.
 Джованни Аудиторе — отец Эцио, глава семьи Аудиторе во Флоренции, был флорентийским дворянином и банкиром, работавшим на семью Медичи, ассасин. Казнён вместе со своими сыновьями — Федерико и Петруччо в 1476 году, младший брат Марио Аудиторе.
 Клаудия Аудиторе — младшая сестра Эцио, позже стала ассасином. Распоряжалась финансами на вилле Аудиторе в Монтериджони. После того, как Монтериджони был разрушен, вслед за Эцио перебралась в Рим, где была управляющей в борделе «Цветущая роза».
 Никколо Макиавелли — итальянский философ, учёный, писатель, политический деятель (занимал во Флоренции пост государственного секретаря). Был наставником ассасинов, затем передал пост Эцио.
 Антонио де Магианис — лидер венецианских воров и ассасин.
 Бартоломео д’Альвиано — кондотьер, лидер венецианских, а затем и римских наёмников, военный деятель и ассасин, муж Пантасилеи. Убит при осаде крепости Брешии в 1515 году.
 Ла Вольпе (), настоящее имя — Гилберто — ассасин, профессиональный вор, глава гильдии воров во Флоренции и Риме.
 Паола ― старшая сестра Аннетты, ассасин и «мадам» флорентийских куртизанок. Научила Эцио воровать и сливаться с толпой.
 Теодора Контанто ― ассасин, а также «мадам» венецианских куртизанок.
 Роза — воровка, помогала Эцио. С 1512 года Наставница ассасинов.
 Луис Сантанджел — министр финансов Испании при короле Фердинанде II. Он представил Христофора Колумба королеве Изабелле I, а также профинансировал большую часть его экспедиций, испанский ассасин. Умер в 1498 году в Авиле.
 Рафаэль Санчез — казначей королевы Изабеллы I и испанский ассасин. Умер в 1505 году.
 Джованни Борджиа — внебрачный сын Перотто Калдерона и Лукреции Борджиа. Джованни обучался фехтованию у Чезаре и Микелетто. Как и Эцио, имеет орлиное зрение. Родриго Борджиа позволял ему играть с Яблоком Эдема. Позже Франческо Вечеллио переманил его на сторону ассасинов. Джованни нашёл хрустальный череп Эдема у ацтеков и отдал его на изучение Бомбастусу. В его книге Джованни Борджиа нашёл рецепт философского камня. Умер в 1548 году в Генуе.
 Перотто Кальдерон — ассасин, лучший лучник братства, отец Джованни Борджиа и учитель Франческо Вечеллио. Убит ассасинами в 1498 году около Аньяделло.
 Франческо Вечеллио — итальянский художник и асассин. Ученик Перотто Кальдерона и учитель Джованни Борджиа.
 Юсуф Тазим — мастер-ассасин, ставший лидером турецких ассасинов в Константинополе, ученик Исхак-Паши. Убит Ахметом в 1512 году в Константинополе защищая Софию.
 Хаси Ахмед Мухиддин Пири, известный как Пири Реис ― картограф, адмирал Османского флота. Также является мастером-ассасином турецкого братства. Не участвуя в операциях братства лично, он снабжал ассасинов взрывчаткой и компонентами для её изготовления.
 Исхак-Паша — османский генерал, государственный деятель и великий визирь, а также тайный лидер османского братства ассасинов. Учитель Юсуфа Тазима, убийца Влада Цепеша. Умер в 1497 году. В 1511 году Эцио нашёл его доспехи в Айя-Софии.
 Йерман Рагар — ассасин из Константинополя.

Тамплиеры 
 Родриго Борджиа, настоящее имя Родерик Ланзол де Борха, «Испанец» — Великий магистр ордена тамплиеров и главный враг семьи Аудиторе. Папа Римский, правил с 1492 по 1503 годы под именем Александр VI, один из самых влиятельных людей в Европе. Был убит в порыве гнева своим сыном Чезаре Борджиа 17 августа 1503 года в Риме.
 Чезаре Борджиа — сын Родриго Борджиа, главный враг Эцио, тамплиер, а также генерал-капитан папских армий. Тайно организовал заговор против своего отца, чтобы захватить Рим, а потом и всю Италию. Убит Эцио 12 марта 1507 года в Виане.
 Уберто Альберти — гонфалоньер Флоренции, тамплиер. Предал семью Аудиторе. Убит Эцио в 1476 году во Флоренции.
 Якопо Пацци — глава семейного банка Пацци, двоюродный дядя Франческо Пацци и тамплиер, один из участников заговора Пацци. Был тяжело ранен Родриго Борджиа и убит Эцио Аудиторе в 1480 году в Тоскане.
 Франческо Пацци — глава семьи Пацци, дворянин, банкир, один из участников заговора Пацци и тамплиер, убил Джулиано Медичи. Убит Эцио в 1478 году во Флоренции.
 Вьери Пацци — молодой дворянин, сын Франческо Пацци. Вьери склонен к расточительству и жестокости. Много раз пытался причинить вред семье Эцио. Даже его отец говорит о своём сыне как о непокорном и агрессивном человеке. Именно он подарил Эцио шрам в начале Assassins Creed II. Убит Эцио в 1478 году в Сан-Джиминьяно.
 Антонио Маффеи — священник, один из участников заговора Пацци и тамплиер. Убит Эцио в 1478 году в Сан-Джиминьяно.
  — банкир Пацци, тамплиер, один из участников заговора Пацци. Убит Эцио в 1479 году в Сан-Джиминьяно.
 Стефано да Баньоне — монах, аббат монастыря Монте Оливето Маджоре, личный секретарь Якопо Пацци, один из участников заговора Пацци и тамплиер. Убит Эцио в 1479 году в монастыре Монте Оливето Маджоре.
 Франческо Сальвиати — архиепископ Пизы, мечтал занять ту же должность во Флоренции, однако Медичи не давали ему сделать это, так что Сальвиати присоединился к тамплиерам, один из участников заговора Пацци. Убит Эцио в 1479 году в собственной вилле.
 Марко Барбариго — 73-й венецианский дож, участник заговора против Джованни Мочениго, тамплиер. Старший брат Агостино Барбариго, двоюродный брат Сильвио Барбариго и Эмилио Барбариго. Имеет личного телохранителя Данте Моро, женат на его бывшей супруге Карлотте. Убит Эцио в 1486 году в Венеции.
 Данте Моро — телохранитель Марко Барбариго, бывший капитан венецианской городской стражи. После покушения, подстроенного Марко, его мозг повредился, что позволило Барбариго заставить Моро развестись со своей женой Карлоттой. Убит Эцио в 1486 году в Венеции.
 Эмилио Барбариго — глава гильдии купцов, «мешок с деньгами», дворянин из семьи Барбариго, один из богатейших людей и один из самых успешных торговцев Венеции, тамплиер. Почти единолично финансировал венецианскую городскую стражу, установил монополию на рынке, что позволило ему быстро продвинуться по карьерной лестнице. Убит Эцио в 1485 году в Венеции.
 Сильвио Барбариго иль Россо — член Верховного трибунала Венеции, прокурор и тамплиер. Убит Эцио в 1486 году в Венеции.
 Карло Гримальди ― дворянин, член Совета Десяти, приближенный к дожу Венеции Джованни Мочениго, тамплиер, один из участников заговора против Джованни Мочениго. Отравил веницианского Дожа. Убит Эцио в 1485 году в Венеции.
 Братья Людовико и Чекко Орси — профессиональные убийцы и тамплиеры. По приказу Родриго Борджиа напали на Форли и похители детей Катерины Сфорца. Убиты Эцио в 1488 году в Форли.
 Джироламо Риарио — граф Форли, муж Катерины Сфорца, отец Бьянки и Оттавиано Риарио, тамплиер. Джироламо вступил в орден тамплиеров, и был назначен создать карту всех страниц Кодекса, разбросанных по всей Италии. Убит братьями Орси в 1488 году, по заказу свой жены.
 Микелетто Корелья, также известный как Микеле ди Корелья и Мигель де Корелья — тамплиер, правая рука, личный телохранитель и наёмник Чезаре Борджиа. Убит Чезаре Борджиа в 1506 году в Валенсии.
 Хуан Борджиа, а также известный как Банкир — один из трех генералов Чезаре Борджиа, которые управляли Римом во время правления Папы Александра VI. Он был первым кардиналом-племянником Папы, а также тамплиером, личный финансист Чезаре. Убит Эцио в 1503 году в Риме.
 Франциско Борджиа — испанский кардинал и племянник Родриго Борджиа, тамплиер.
 Фиора Кавацца — куртизанка, работала в борделе "Цветущая роза". Была завербована в орден тамплиеров Чезаре Борджиа. Он использовал ее в качестве курьера между многими агентами тамплиеров, которые действовали в Риме. Потом предала тамплиеров и перешла на сторону асасинов.
 Августин «Огюст» Оберлин ― был личным кузнецом Чезаре Борджиа, а также тамплиером. Он изготавливал оружие для большинства агентов Чезаре и был ответственным за создание и распространение пропаганды Борджиа по всему Риму. Убит Эцио в 1503 году в Риме.
 Бальтазар де Сильва — главный шпион Чезаре Борджиа и тамплиер. Убит ассасинами в 1503 году в Риме.
 Гаспар де ла Круа ― основной инженер, стрелок и тамплиер, работал на Борджиа. Убит Эцио в 1503 году в Риме.
 Донато Манчини ― капитан папской гвардии на службе у Борджиа и тамплиер. Убит Эцио в 1503 году в Риме.
 Иль Карнефиче — римский палач и тамплиер, работал на Борджиа. Убит Эцио в 1500 году в Риме.
 Иль Лупо, также известный как Волк — тамплиер, обучающийся у Бальтазара да Сильва и Фиоры Каваццы, и владеющий в точности техниками и умениями ассасинов. Убит Фиорай Каваццай в 1503 году в Риме.
 Каха ― безжалостная убийца, уличная актриса и сестра-близнец Кахина. Убита ассасинами в 1503 году в Риме.
 Кахин ― безжалостный убийца и наёмник, уличный актёр и брат-близнец Кахи. Убит ассасинами в 1503 году в Риме.
 Мальфатто ― тамплиер, а также доктор, известный своими убийствами куртизанок, работал на Борджиа. Убит Эцио в 1502 году в Риме.
 Брат Ристоро ― священник ордена Минимов и тамплиер. Убит Эцио в 1503 году в Риме.
 Рокко Тьеполо — кондотьер, тамплиер, который помогал Чезаре Борджиа с наемниками, хотя сам не был под его командованием. Убит ассасинами в 1503 году в Риме.
 Сильвестро Саббатини ― работорговец, сотрудничавший с Борджиа, а также тамплиер. Считал себя дворянином, но на самом деле купил свое положение в обществе. Убит Эцио в 1502 году в Риме.
 Теодор Вискарди — тамплиер, союзник Чезаре Борджиа, пытался помешать Донато Манчини выиграть в скачках.
 Шарль де ла Мотте — французский маркиз, союзник Чезаре Борджиа и тамплиер. Будучи профессиональным военачальником, командовал отрядом французских наёмников. Убит Франческо Вечеллио в 1503 году в Риме.
 Принц Ахмет — старший сын султана Баязида II, дядя Сулеймана и главный претендент на трон. Некоторое время был магистром ордена тамплиеров в Османской империи. Убит своим братом — Селимом в 1512 году около Константинополя.
 Мануил Палеолог — племянник последнего императора Византии Константина Палеолога. Заключил сделку с Ахметом, согласно которой на Балканах возродится Византийская империя со столицей в Константинополе. Организовывал византийскую армию и тренировал своих солдат в Каппадокии. Убит Эцио в Каппадокии в 1512 году.
 Шах-Кулу  — тамплиер туркменского происхождения, правая рука Мануила Палеолога. Командир византийских тамплиеров, жутко ненавидящий османов. Лично замучал и казнил не одну сотню османских пленных на арене в Каппадокии. Убит Эцио в 1512 году в Кападокии.
 Леандр "Леандрос" де Тадмор — тамплиер и капитан отряда византийских тамплиеров, которые были посланы с целью найти библиотеку Альтаира под Масиафом. У него некоторое время был дневник Никколо Поло. Убит Эцио в 1511 году в деревне Атлас.
 Анаклетос — бывший гладиатор и тамплиер.
 Блез Легрос — пират, работавший на тамплиеров и на ассасинов.
 Вали сель Традат ― валашский аристократ, бывший ассасин и тамплиер. Убит помощником Эцио в 1511 году в Константинополе.
 Влад III Цепеш, также известный как Пронзатель и Влад Дракула ― воевода из княжества Валахия, правивший с 1448 по 1476 год и тамплиер. Влад был побежден Исхак-Пашой, который являлся ассасином. После своего захвата, Влад вскоре умер в Бухаресте в 1476 году. В 1511 году, Эцио нашел гробницу и меч Влада Цепеша.
 Георгиос Костас — профессиональный боец и тамплиер. Убит учеником Эцио в 1511 году в Константинополе.
 Дамат Али-Паша — известный и уважаемый офицер, бывший слуга султана Баязида II и тамплиер. Убит Эцио в 1511 году в Константинополе.
 Кирилл Родосский — бывший дьякон и тамплиер. Убит Эцио в 1511 году в Константинополе.
 Лисистрата ― актриса и тамплиер. Убита Эцио или его помощником в 1511 году в Константинополе.
 Мирела Джурич — цыганка, которая известна как хитрая воровка и гадалка, тамплиер. Убита Эцио в 1511 году в Константинополе.
 Одай Данкас — двоюродный брат первого султана из Сеннара и тамплиер. Убит Эцио в 1511 году в Константинополе.
 Сераффо — венецианский врач, живший в Константинополе и тамплиер.
 Эвелин Гуэрра — успешная пиратка и тамплиер.

Семья Аудиторе 
 Мария Аудиторе — мать Эцио, писательница, дворянка. Её дневник, состоящий из нескольких книг, является одним из самых известных исторических источников; сейчас он выставлен в галерее Уффици во Флоренции. После того, как Монтериджони был разрушен, она вместе с дочерью вслед за Эцио перебралась в Рим, где была помощницей дочери Клаудии в борделе «Цветущая роза». Умерла в 1504 году в Риме.
 Федерико Аудиторе — старший брат Эцио. Ни на сколько не отстаёт по характеру от своего брата — заядлый «бабник», любитель выпить и потратить все деньги. Согласно архиву, Федерико работал банкиром, но его уволили, потому что из банка пропала значительная сумма денег. Казнён вместе с отцом и младшим братом в 1476 году. По словам Эцио, был ассасином.
 Петруччо Аудиторе — младший брат Эцио. Как подобает многим детям, имеет хобби — собирательство перьев. Ходил в школу, но болезнь перечеркнула походы в школу, после чего Петруччо начал заниматься на дому. Казнён вместе с отцом и старшим братом в 1476 году.
 Флавия Аудиторе — дочь Эцио и Софии Сартор, родилась в мае 1513 года.
 Марчелло Аудиторе — сын Эцио и Софии Сартор, родился в октябре 1514 года. Перед собственной смертью, Эцио сказал Софии, чтобы она дала Марчелло ключ от скрытого сундука в катакомбах Виллы Аудиторе как только он достигнет 22 лет. Так как Эцио никогда не рассказывал об этом Софии, то она заподозрила, что он намеревался дать возможность Марчелло стать ассасином, поэтому она выбросила ключ в реку, держа Марчелло в неведении о его наследии.

Другие 
 Леонардо да Винчи  — лучший друг Эцио, анатом, скульптор, картограф, художник, ботаник, инженер, архитектор, математик и один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. Помогает Эцио в его приключениях. В частности, во второй части игры расшифровывает страницы кодекса и даёт «попользоваться» летучей машиной. В Братстве Крови создал разные машины для Борджиа (будучи их заложником), после уничтожения этих машин он даёт Эцио парашют. Появляется в дополнении Исчезновение да Винчи.
 Катерина Сфорца  — графиня Форли и Имола, внебрачная дочь герцога миланского, Галеаццо Мария Сфорца, возлюбленная Эцио Аудиторе, манипулировала им чтобы извлечь из этого личную выгоду, союзница ассасинов. Её муж, Джироламо Риарио, был тамплиером и она в 1488 году наняла братьев Орси убить его. В 1500 году прибыла на виллу Аудиторе, чтобы «одолжить» наёмников Эцио для защиты Форли от Папской гвардии. Во время штурма виллы захвачена в плен Чезаре Борджиа и переправлена в Рим в замок Сант-Анджело. Эцио спасает её из плена и строит на неё планы, однако Катерина уезжает во Флоренцию в надежде, что ей вернут её земли, однако народ двух городов не хочет этого, и Катерина остаётся во Флоренции, где и умирает в 1509 году от пневмонии.
 Бьянка Риарио — дочь Джироламо Риарио и Катерины Сфорца, а также старшая сестра Оттовиано Риарио.
 Оттавиано Риарио — итальянский кондотьер, граф Имоле и Форли, а также сын Катерины Сфорца и Джироламо Риарио, младший брат Бьянки.
 Лоренцо Медичи — итальянский государственный деятель и де-факто правитель Флорентийской Республики. Известный как «il Magnifico» («Великолепный») среди флорентийцев, он был дипломатом, политиком, а также покровителем учёных, художников и поэтов. Являлся тайным союзником ассассинов. Умер в 1492 году.
 Джулиано Медичи — флорентийский дворянин, младший брат Лоренцо Медичи, отец Джулио Медичи, который родился через месяц после его смерти. Убит Франческо Пации в 1478 году.
 Джироламо Савонарола — монах-доминиканец из Феррары. После того, как Савонарола находит Яблоко Эдема, он захватывает власть во Флоренции с помощью этого древнего артефакта. Убит Эцио в 1498 году во Флоренции.
 Кристина Веспуччи — первая возлюбленная Эцио, родственица Америго Веспуччи. Была убита людьми Савонаролы из-за богатства её семьи в 1498 году во Флоренции.
 Лукреция Борджиа — дочь Родриго Борджиа, сестра и любовница Чезаре Борджиа, герцогиня Феррары.
 Агостино Барбариго ― 74-й дож Венеции, с 1486 года до своей смерти в 1501 году. Он был членом семьи Барбариго, и младшим братом Марко Барбариго. Союзник ассасинов. Убит ассасинами в 1501 году, когда стал злоупотреблять властью.
 Альвизе да Виландино — носильщик, проживавший в Венеции.
 Анжело Амброджини — итальянский поэт, гуманист и драматург известный под прозвищем Полициано. Учитель детей Лоренцо Медичи. Умер 24 сентября 1494 года от отравления мышьяком. Скорее всего, его отравил Пьеро Медичи.
 Аннетта — была служанкой в семье Аудиторе, а также сестрой младшей Паолы. Умерла в 1511 году во Флоренции.
 Амелия — девушка, жившая в сельской местности Романьи.
 Дарби О'Каллахан — ирландский монах, который в 1494 году основал собственный орден Св. Патрика.
 Джованни Мочениго — 72-й дож Венеции. Был отравлен Карло Гримальди во Дворце дожей в 1485 году.
 Карлотта Моро — была женой Данте Моро и Марко Барбариго.
 Уго — член венецианской гильдии воров в XV веке.
 Федерико да Монтефельтро, известный как Федерико да Монтефельтро III — герцог Урбино, один из самых известных и успешных итальянских кондотьеров эпохи Возрождения.
 Франко — член гильдии венецианских воров и знакомый Розы.
 Гаспар Мартинес — служащий Инквизиции, который проживал в Барселоне. Убит Эцио в 1491 году в Барселоне.
 Педро Льоренте — цензор испанской инквизиции. Убит Эцио в 1491 году в Сарагосе.
 Хуан де Марильо — инквизитор, служащий под начальством Томаса де Торквемады. Убит Эцио в 1492 году в Гранаде.
 Виницио — римский вор, один из шпионов Никколо Макиавелли.
 Ланц ― лидер банды «Ченто Окки», работал на Борджиа. Убит Эцио в 1503 году в Риме.
 Лия де Руссо ― контрабандистка редких артефактов, чья база находилась в Термах Каракалла, работала на Борджиа. Убита Эцио в 1503 году в Риме.
 Октавиан де Валуа — барон, командир французской и папской армии. Был на службе у Чезаре Борджиа и предоставлял военную помощь, чтобы удерживать Рим под влиянием Борджиа, дальний родственник Людовика XII. Убит Эцио в 1503 году в Риме.
 Николай Коперник, также известный как Никколо Копернико — польский астроном, математик, экономист и священник, живший в эпоху Возрождения. Он был первым человеком, который представил гелиоцентрическую (то есть все планеты вращаются вокруг Солнца) систему мира.
 Паганино ― был членом венецианской, а затем римской гильдии воров, стал шпионом семьи Борджиа, предоставляя информацию об ассасинах. Проткнул свою шею клинком Эцио в 1503 году в Риме.
 Пантасилея Бальони — жена Бартоломео. В отличие от своего мужа, привыкла действовать стратегически. Спасена Эцио во время одной из миссий, где её в плен берёт Октавиан де Валуа, который погибает впоследствии от руки Эцио.
 Пьетро Росси — артист и один из любовников Лукреции Борджиа. Был отравлен вследствие заговора, организованного Микелетто Корелья и Чезаре Борджиа. Спасён Эцио от смерти, после лечения уехал из Рима.
 Фабио Орсини — кондотьер и член Папской Гвардии, двоюродный брат Бартоломео д’Альвиано. Предоставил ассасинам убежище в Риме. Арестовал Чезаре Борджиа. Умер от выстрела в голову в битве в 1504 году.
 Франческо Троке — камергер Папы и личный слуга Чезаре Борджиа, младший брат Эгидио. Задушен Миккелето Корельей за предательство Борджиа в 1503 году в Риме.
 Эгидио Троке — сенатор, старший брат Франческо Троке, любил ходить в бордель "Цветущая роза". Помог Эцио в установлении личности Хуана Борджиа. Будущий муж Марии Аудиторе.
 Патрицио — римский дворянин и бывший любовник Лукреции. Убит Эрколе Масимо в 1506 году в своём палаццо. Появляется в дополнении Исчезновение да Винчи.
 Салаи — ученик и помощник Леонардо да Винчи. Появляется в дополнении Исчезновение да Винчи.
 Эрколе Массимо — римский аристократ, лидер скрытого культа Гермеса до самой смерти, лидер герметистов. Убит Эцио в 1506 году в катакомбах под Римом. Появляется в дополнении Исчезновение да Винчи.
 Джулия — горничная Лукреции Борджиа и семейства Борджиа. Помогла сбежать Перотто Кальдерону.
 Никколо ди Питильяно — итальянский кондотьер и главнокомандующий венецианской армии. Убит Франческо Вичеллио в 1510 году в Лонгино.
 Бомбастус  — учёный, друг Джованни Борджиа.
 Мария Амьель — ассистент Бомбастуса, подруга Джованни Борджиа.
 Дуччо де Лука — флорентийсий дворянин, авантюрист, встречался с сестрой Эцио — Клаудией и ещё с шестью девушками. Умер в 1520 году в Риме от укуса бешеного пса.
 София Сартор — возлюбленная, а после, жена Эцио, работала в книжном магазине, мать Марчелло и Флавии. Долгое время жила в Константинополе, хотя сама венецианского происхождения.
 Сулейман I Кауни — десятый султан Османской империи, сын султана Селима I. Правил с 1520 года. Вошёл в историю под двумя прозвищами: "Великий" (так его называли европейцы) и "Кауни" (так называли османы; в переводе значит "Законодатель").
 Тарик Барлети — капитан янычаров, хороший тактик и преданный своему делу человек. Был подозреваем в сговоре с тамплиерами и по ошибке убит Эцио в 1511 году в Константинополе.
 Баязид II — восьмой султан Османской империи с 1481 по 1512 год. Сын Мехмеда II, брат Джема, отец Ахмета, Селима I и Коркута, а также дед Сулеймана I. Вёл междуусобную войну против своего сына, Селима I.
 Селим I Грозный ― девятый султан Османской империи с 1512 года до своей смерти в 1520 году. Самый молодой из детей султана Баязида II. Вошел в историю под прозвищем Явуза ("Грозный"). Он был жестоким и решительным человеком, жаждал войны и лояльности Османской Империи. Он хотел чтобы Османская Империя получила новые земли. Отец Сулеймана I. Убийца своего брата, Ахмета.
 Диляра — шпионка Османской империи, была командиром небольшой группы разведчиков.
 Янос — шпион Тарика Барлети, был избит Шах-Кулу.
 Томас де Торквемада — лидер испанской инквизиции в Испании. Не являлся тамплиером, но был союзником Родриго Борджиа, который будучи Папой Римским мог приказывать Великому Инквизитору казнить неугодных людей.

Колониальная Америка 
Время игр Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed III: Liberation, Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Rogue.

Ассасины 
 Ахиллес Дэвенпорт (1710—1783) — глава ассасинов в американских колониях, наставник Коннора. Большую часть жизни боролся с тамплиерами, пытавшимися обосноваться в Новом Свете. Будучи чёрным, он не смог многого добиться. Потеряв жену и сына, Ахиллес решил уйти в отставку и спрятал одеяние ассасина, ранее принадлежавшее первому ассасину в Америке, в пещере. С тех пор живёт в своём поместье недалеко от Бостона, избегая людей. Умирает естественной смертью в 1783 году, оставляя поместье и одеяние Коннору.
 Роберт Фолкнер — пожилой и опытный моряк, помощник капитана Коннора на корабле «Аквила» и ассасин.
 Дебора «Добби» Картер ― американский ассасин, завербованная Коннором в Нью-Йорке.
 Джейми Колли — американский ассасин и врач, завербованный Коннором в Нью-Йорке.
 Джон де ла Тур — французско-канадский ассасин, который сыграл ключевую роль в создании Колониального братства.
 Дункан Литтл — ирландский ассасин, жил в северном районе Бостона, племянник Мико. Завербован Коннором.
 Клиппер Уилкинсон — ассасин, проживал в южной части Бостона. Хороший снайпер специализировавшийся на мушкетах. Завербован Коннором.
 Льюис Миллс — член экипажа "Провидение" и ассасин, готовил убийство Хэйтема Кенуэя. Убит в 1754 году на борту "Провидения" Хэйтемом.
 Мико — лидер английских ассасинов. Убит Хэйтемом в 1754 году в королевском театре, забрав у него амулет. Дядя Дункана Литтла.
 Стефан Шафо — франко-канадский владелец таверны в Бостоне и работал шеф-поваром в этом же заведение. Стал первым учеником Коннора и ассасином.
 Якоб Зенгер — немецкий ассасин, завербованный Коннором в Нью-Йорке.
 Агатэ — лидер ордена Ассасинов в Луизиане. Наставник Авелины.
 Жеральд Блан ― был бухгалтером и членом Ордена Ассассинов, который жил в Новом Орлеане во время Франко-индейской войны.
 Пэйшенс Гиббс — была лидером группы сбежавших рабов. Имела амулет-артефакт, который давал ей дар предвидения. В возрасте 16 лет она была принята в Орден Ассассинов Авелиной де Грандпре.
 Хоуп Дженсен — ассассин в Американских колониях, была натренирована Адевале. Была профессионалом по ядам и дымовым бомбам. Убита Шэем.
 Кесеговаасе ― член Колониального братства ассассинов. К ассассинам присоединился ещё будучи наёмником, вступить в братство он решил когда возникла напряжённость между Англичанами и его народом. Убит Шэем.
 Лайам О’Брайен — член ордена ассасинов, работавших в британских колониях в течение Семилетней войны. Погиб от обвала айсберга.
 Луи-Жозеф Готье, Шевалье де ла Верендри — французско-канадский дворянин и член ордена ассассинов, действующих в Северной Америке во время Семилетней войны. Он был капитаном корабля «Кречет». Был убит Шэем Кормаком, к которому имел личную неприязнь.
 «Охотник» — французский шпион, имеющий широкий круг связей в Северной Атлантике во время Семилетней войны. Член Ордена Ассасинов, основной информатор Колониального Братства. Убит Шэем.

Тамплиеры 
 Чарльз Ли — английский генерал Континентальной армии, тамплиер, которого хотели поставить во главе Континентальной армии. Стал Великим магистром ордена тамплиеров в Северной Америке после смерти Хэйтема. Убит Конором в 1782 году в Монмунте.
 Бенджамин Чёрч — тамплиер, врач и глава медицинской части Континентальной армии. Предал тамплиеров и патриотов. Убит Коннором в 1778 году около Мартиники, Карибское море.
 Джон Питкерн — тамплиер, британский офицер и командир, майор Королевской морской пехоты. Раньше служил под началом Эдварда Брэддока. Убит Коннором 17 июня 1775 года в сражении при Банкер-Хилле.
 Николас Биддл — тамплиер, адмирал Континентального флота. Имел собственный корабль — "Рэндольф". Убит Коннором в 1778 году около Багамских островов.
 Реджинальд Берч — великий магистр ордена тамплиеров в Англии. Устроил покушение со своими сообщниками на дом Кенуэев. Обучал Хэйтема, чтобы тот стал тамплиером. Убит Дженнифер и Хэйтемом, за то что он был виновен в смерти отца и в развале семьи.
 Томас Хики — ирландский тамплиер, один из телохранителей Джорджа Вашингтона. Убит Коннором в 1776 году в Нью-Йорке, когда Хики хотел убить Вашингтона.
 Уильям Джонсон — тамплиер, крупный землевладелец, управляющий по делам индейцев. Убит Коннором.
 Эдвард Брэддок, так же известный, как «Бульдог» — генерал-майор Британской армии. В прошлом был тамплиером и другом Хэйтема, но из-за черезмерной жестокости Хэйтем его отверг, а идеалы тамплиеров он предал. Убит Хэйтемом в 1755 году в Французской Луизиане.
 Мадлен де Лиль — тамплиер, жена Филиппа Оливье де Грандпре, мачеха ассассина Авелины де Грандпре. Убита Авелиной.
 Антонио де Ульоа ― тамплиер, испанский геодезист и астроном, а также первый Испанский губернатор Луизианы. Был заманен в засаду Авелиной, но она пощадила его.
 Рафаэль Хоакин де Феррер ― был влиятельнейшим членом Ордена Тамплиеров и правой рукой «Представителя». Его задачей являлось транспортировка и управление рабами в трудовом лагере Тамплиеров в Мексике, чтобы найти артефакты Первой Цивилизации.
 Батист — был родом из Сан-Доминго, был лидером «Культа Вуду» бывших рабов в Дельте реки Луизианы. До 1758 года он был членом Братства Ассассинов в Сан-Доминго, а затем переметнулся на сторону тамплиеров. Убит Авелиной.
 Диего Васкес ― член Ордена Тамплиеров во Французских колониях, а конкретно в Новом Орлеане. Убит Авелиной.
 Жан-Жак Блейз д’Аббади ― тамплиер, Французский губернатор Луизианы до Восстания Луизианы. Убит Авелиной.
 Джордж Дэвидсон ― сбежавший раб, который перешёл затем на сторону Британской армии и ставший также членом Ордена Тамплиеров. Убит Авелиной.
 Эдмунд Джадж — тамплиерский доктор, который был целью Авелины де Грандпре в дополнении Авелина к Assassin’s Creed IV: Чёрный Флаг. Убит Авелиной.
 Кристофер Гист — топограф, исследователь, квартирмейстер корабля «Морриган», а также тамплиер.
 Джордж Монро — полковник британской армии во время семилетней войны, а также тамплиер. Убит Лайамом.
 Лоуренс Вашингтон — тамплиер из Виргинии, старший сводный брат Джорджа Вашингтона. Поручил двум тамплиерам сохранить шкатулку и манускрипт предтеч. Убит Шэем, ещё будучи ассасином.
 Джеймс Уордроп — тамплиер. Ему было поручено защищать манускрипт. Убит Шэем, ещё будучи ассасином.
 Сэмюэл Смит — тамплиер, которому было поручено защищать шкатулку предтеч. Капитан корабля «Справедливость». Убит Шэем, ещё будучи ассасином.
 Джек Уикс — афроамериканский представитель Ордена Тамплиеров. Друг Кристофера Гиста.

Ганьягэха 
 Гадзидзио — женщина из племени могавков, мать Радунхагейду и жена Хэйтема Кенуэя, помогла найти Хэйтему Великий храм. Умерла в Ганадазедоне, деревне могавков, при пожаре в 1760 году.
 Ганадогон — лучший друг Радунхагейду. Был обманут Чарльзом Ли, встал на сторону Британии и пытался убить Коннора. Убит Коннором в 1778 году около их деревни.
 Мать Рода — лидер и старейшина деревни Ганадазедон, хранительница Яблока Эдема.

Патриоты 
 Джордж Вашингтон — главнокомандующий армией патриотов. Во время революции Вашингтон владел Яблоком Эдема. Также он был союзником Ордена Ассассинов и, в частности, Коннора, ассассина англо-индейского происхождения.
 Бенджамин Толмедж — член палаты Конгресса США, глава разведки Континентальной армии. Помог Коннору найти Томаса Хики.
 Бенджамин Франклин — политический деятель, изобретатель, учёный, журналист, один из «отцов-основателей» США. Одно из центральных действующих лиц Войны за независимость США.
 Бенедикт Арнольд — генерал-майор Континентальной армии. Предал патриотов за 20000 £ и сдал британцам форт Вест-Пойнт.
 Джон Хэнкок — американский государственный деятель, сторонник Американской революции, один из Отцов Основателей. Хэнкок занимал пост президента Второго Континентального Конгресса, стал первым губернатором штата Массачусетс.
 Израэль Патнэм — генерал Континентальной армии, отличившиеся в битве при Банкер-Хилл.
 Пол Ревир — американский ремесленник, один из самых значимых деятелей Американской революции. В ночь с 19 на 20 апреля 1775 г., Ревир верхом проскакал к позициям повстанцев и предупредил их о приближении британских войск.
 Сэмюэл Адамс — юрист, политический деятель, один из подписантов декларации независимости.
 Томас Джефферсон — один из авторов Декларации независимости, 3-й президент Америки, один из отцов-основателей США, выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения.
 Уильям Прескотт — военачальник США, был в чине полковника американской армии во время Войны за независимость и командовал войсками восставших в битве при Банкер-Хилле.

Жители поместья 
 Годфри и Терри — шотландские лесорубы, перебравшиеся в поместье вместе с жёнами — Кэтрин и Дианой и детьми. Часто ссорятся между собой, но быстро мирятся.
 Дэвид Уолстон, но для друзей Большой Дэйв — кузнец, проживающий в Поместье Дэвенпорт. Коннор спас его от британских солдат.
 Лайл Уайт — доктор из Бостона, которого оклеветали, из-за чего тот стал пить. Радунхагейду нашёл его по просьбе Уоррена, чтобы доктор смог принять роды Пруденс.
 Ланс О`Доннелл — ирландский плотник и столяр, живший в поместье Дэвенпорт. Коннор спас его от бандитов.
 Мириам — охотница, которую Радунхагейду спас от браконьеров, вышла замуж на Норриса.
 Норрис, чье настоящее имя Морис — канадский рудокоп поместья Дэвенпорт, муж Мириам.
 Одноногий — странный моряк из поместья Дэвенпорт. У него хранились письма капитана Уильяма Кидда, которые он отдавал Коннору за побрякушки.
 Оливер и Коринн — супруги-трактирщики, которым Коннор одолжил денег для постройки таверны в поместье.
 Отец Тимоти — английский священник, который стал пастором местной церкви.
 Уоррен и Пруденс — фермеры, переселившиеся в поместье, чтобы вырастить будущего сына Хантера в дали от войны.
 Эллен — портниха, которая переехала вместе с дочерью Марией из Нью-Йорка в поместье от жестокого мужа-пьяницы Квинсента.

Другие 
 Дэвид Клаттербек — канонир корабля «Аквила», старший брат Ричарда Клаттербека.
 Ричард Клаттербек — канонир корабля «Аквила», младший брат Дэвида Клаттербека.
 Абигель Дэвенпорт — жена Ахиллеса и мать Коннора Дэвенпорта. Скончалась от брюшного тифа в 1755 году.
 Алсумзе — коренная американка из племени Шауни, ярая поборница равенства, справедливости и прав индейцев.
 Аманда Бэйли — хозяйка трактира на Мартас Винъярде и возлюбленная Роберта Фолкнера.
 Гектор Грэйвс — член команды "Провидение", подрался с Хэйтемом.
 Джон Андрэ — офицер британской армии, помогал Бенедикту Арнольду. Повешен за шпионаж в 1780 году.
 Жильбер Лафайет — генерал-майор Континентальной армии, французский политический деятель и военный офицер, участник Великой французской революции. Умер в 1834 году от пневмонии.
 Корнелиус Дуглас — владелец таверны "Зеленый дракон" в Бостоне вместе со своей двоюродной сестрой Кэтрин Керр.
 Нукилик ― вождь племени инуитов, присоединился к революционерам.
 Понтиак или Обвандияг — вождь индейского племени Оттава. В 1774 году Радунхагейду смог найти принадлежавшую Понтиаку дубину.
 Сайлас Тэтчер — высокопоставленный офицер Британской армии и работорговец. Убит в 1754 году в Бостоне Бенджамином Черчем.
 Сарри — африканская рабыня семьи Адамсов.
 Сэмюэл Смайт — совладелец и капитан торгового судна "Провидение".
 Франсуа-Жозеф Поль, маркиз де Грасс, известный также как Адмирал де Грасс — французский адмирал, командовавший Континентальным флотом в Чесапикском сражении, которое привело к капитуляции британских войск в Йорктауне. Помогал Коннору с убийством Чарльза Ли, обстреляв форт Джордж.
 Хендрик ван дер Хел — капер и квартирмейстер Уильяма Кидда и капитан корабля "Октавиус". Умер в 1762 году около Северо-Западного прохода.
 Филипп Оливье де Грандпре — был богатым французским торговцем, который жил в Новом Орлеане. Также является отцом ассассина Авелины де Грандпре, и также является предком «Объекта 1».
 Жанна ― была первой (незаконной) женой богатого французского торговца Филиппа Оливье де Грандпре. Также является матерью ассассина Авелины де Грандпре, а также предком «Объекта 1».
 Карлос Домингес ― был Испанским капитаном судна, который выполнял поручения по перевозке грузов, в том числе и поручения Тамплиеров. Жил в Новом Орлеане в течение конца 18-го века.
 Жильбер Антуан де Сен-Максан ― был лейтенант-губернатором Луизианы и Западной Флориды, Командующий Ополчением Луизианы и Генерал-капитаном нового ведомства по делам индейцев Луизианы и Западной Флориды. Он был также союзником и деловым партнёром Авелины де Грандпре и её отца, Филиппа Оливье де Грандпре.
 Джеймс Кук — английский военный моряк, исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС. Командир корабля «Пемброк».
 Барри Финнеган — соучастник тамплиеров. Он вместе со своей женой Кессиди спасли Шэя и приютили в своём доме.
 Кэссиди Финнеган — жена Барри Финнегана, также соучастница тамплиеров.

Золотой век пиратства 
Время игры Assassin’s Creed IV Black Flag

Ассасины 
 Анто — был лидером ассасинов в Кингстоне, а также лидером маронов.
 Опиа Апито — ассасин из племени таино.
 Рона Динсмур ― лидер ассасинов в Гаване. Некоторое время была влюблена в тамплиера Хиллари Флинта, который позже начал на неё охоту.
 Аптон Трэверс — контрабандист, ассассин. Прибыл вместе с братом Вэнсом в Вест-Индию, где они основали контрабандное дело и помогали ассассинам.
 Вэнс Трэверс — контрабандист, ассассин-предатель. Прибыл вместе с братом Аптоном в Вест-Индию, где они основали контрабандное дело и помогали ассассинам. Убит Эдвардом.
 Мэри Рид — ассасин, выдававшая себя за пирата по имени Джеймс Кидд (якобы внебрачный сын Уильяма Кидда).
 А-Табай — наставник Братства ассасинов на Карибских островах. Среди его учеников числятся Мэри Рид и Адевале.
 Дункан Уолпол — ассасин-предатель. Пытался приплыть в Гавану, чтобы присоединиться к тамплиерам. Убит Эдвардом.

Тамплиеры 
 Лауреано Торрес-и-Айяла — губернатор Кубы и магистр Тамплиеров на Карибах. Убит Эдвардом.
 Эль-Тибурон — личный телохранитель Лауреано Торреса. Убит Эдвардом.
 Жюльен Дюкасс — тамплиер и торговец оружием. Убит Эдвардом.
 Вудс Роджерс — тамплиер, губернатор Ямайки. Был тяжело ранен Эдвардом на приёме, но выжил (в конце игры упоминается, что «с ним ещё надо покончить»).
 Бенджамин Хорниголд — Пират XVIII века, впоследствии перешёл на сторону английских властей, а также тамплиер. Капитан корабля «Бенджамин». Убит Эдвардом.
 Джон Кокрэм — пират, близкий друг и доверенное лицо Бенджамина Хорниголда. Был пиратом до 1719 года, пока не сдался посланникам короля. Впоследствии стал охотником на пиратов. Убит Эдвардом.
 Джосая Бёрджес — пират, близкий друг и доверенное лицо Бенджамина Хорниголда. Был пиратом до 1719 года, пока не сдался посланникам короля. Впоследствии стал охотником на пиратов. Убит Эдвардом.
 Цзин Лан — китайский тамплиер. Убита Эдвардом.
 Люсия Маркес — воровка из Испании, дочь капера Алехандро Ортега де Маркеса. Вступила в орден Тамплиеров в 17 лет. Убита Эдвардом.
 Хиллари Флинт ― член Ордена Тамплиеров, командир гарнизона испанских солдат в Гаване. Убит Эдвардом.
 Кеннет Абрахам ― карибский тамплиер, ответственный за устранение ассассинов и их лидера Анто в Кингстоне. Убит Эдвардом.
 Адмирал-тамплиер  — адмирал Французского флота, тамплиер. Должен был доставить важную посылку Бастьенне Жозеф. Убит Адевале.

Пираты 
 Стид Боннет — английский торговец, а позже пират. Помог Эдварду добраться до Гаваны. Капитан шхуны «Месть». В 1718 году пойман во время бойни с английским капером. Во время суда многие расплакались, так как Стид Боннет искренне раскаивался за свои поступки. После чего его повесили.
 Энн Бонни — женщина-пират. После миссии «…Все дозволено» становится квартирмейстером «Галки» вместо Адевале.
 Эдвард «Чёрная Борода» Тэтч — пират, друг Эдварда Кенуэя, капитан корабля «Месть королевы Анны», погиб во время абордажа линейного корабля.
 Бартоломью Робертс — английский пират валийского происхождения, также известен как «Чёрный Барт» и «Мудрец», является реинкасацией Айты, мужа Юноны. Капитан корабля «Королевская удача». Сотрудничал с Эдвардом, затем предал его. Убит Эдвардом.
 Чарльз Вэйн — пират английского происхождения, прославился своей крайней жестокостью. Капитан корабля «Бродяга». После бунта Джека Рэкхэма был высажен с Эдвардом на острове и потерял рассудок. Пойман колонистами и заключён в тюрьму.
 Джек Рэкхем — известный пират начала XVIII века. Однако пристрастие к алкоголю погубило его и всю его команду, когда те атаковали королевский флот, он был взят в плен и погиб в конце 1720.

Другие 
 Дженнифер Скотт — дочь Эдварда от первого брака. Предпочла фамилию матери, узнав, что её отец занимается пиратством.
 Кэролайн Скотт-Кенуэй — красавица из знатной семьи, родом из Британии. Вышла замуж за Эдварда Кенуэя, но вскоре она бросила его, а он стал пиратом. Кэролайн жила вместе с дочкой и скончалась в 1720 году.
 Лауренс Принс — карибский работорговец, бывший пират под командованием Генри Моргана. Убит Эдвардом.
 Питер Чемберлен ― британский коммодор, посланный на борьбу с пиратством в Вест-Индии с губернатором Вудсом Роджерсом. Убит Эдвардом.
 Маркиз Пьер де Файе — французский губернатор Порт-о-Пренса. Жестокий рабовладелец. Жестоко убит Адевале.
 Луи Годэн — французский астроном, член Французской академии наук.
 Огюстен Дьёфор — лидер Сопротивления маронов в Порт-о-Пренсе, а также квартрмейстер корабля Эксперто Креде.

Французская революция 
Время игры Assassin’s Creed Unity

Ассасины 
 Шарль Дориан — ассасин, времён французской революции. Отец Арно. Убит Шэем Кормаком.
 Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо — граф, деятель Великой французской революции, один из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции. Является исторической личностью, появляющейся в Assassin’s Creed: Единство. Из-за разногласий во взглядах был отравлен Пьером Белликом. Вёл переписку с французским королём Людовиком XVI, где раскрывал многие тайны Ордена Ассасинов. Дабы прекратить междоусобицы, заключил мир с великим магистром тамплиеров Франсуа де Ла Серром.
 Пьер Беллек — мастер ассасин, учитель Арно Дориана. Отравил Оноре Мирабо, пытался убить Элизу. Убит Арно.
 Эрве Кемар — один из мастеров-ассассинов Французского Братства.
 Софи Трене — Мастер Ассассин в эпоху Великой французской революции.
 Гийом Бейлье — член французского братства ассассинов, а также один из четырёх Мастеров-ассассинов французского ордена.
 Анна-Жозефа Теруань де Мерикур — общественная деятельница Франции эпохи Великой французской революции, союзник и член ордена Ассассинов.

Тамплиеры 
 Элиза де ла Серр — тамплиер, сводная сестра и возлюбленая ассассина Арно Дориана. Дочь Великого магистра французских тамплиеров, Франсуа де ла Серр. Убита Жерменом.
 Франсуа де ла Серр — великий магистр французских Тамплиеров конца XVIII века. Усыновил мальчишку по имени Арно Дориан, после того как его биологический отец умер при неизвестных обстоятельств. Убит своими тамплиерами, желавшими переворота в ордене.
 Франсуа-Тома Жермен ― французский ювелир, а также Великий магистр французского ордена тамплиеров. «Мудрец», является реинкарнацией последнего Великого магистра тамплиеров и так же «Мудреца» — Жака де Моле. Организовал заговор против Франсуа де ла Серра, который изгнал его из Ордена. Убит Арно.
 Максимилиан Франсуа Мари Исидор де Робеспьер — французский революционер, один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей Великой Французской революции. Член Якобинского клуба, а также тамплиер. Казнён на гильотине.
 Луи́ Мише́ль Лепелетье́, маркиз де Сен-Фаржо́ — французский политик и юрист. Считается «первой жертвой Великой французской революции». Французский тамплиер, в решающий момент суда над Людовиком XVI проголосовал за смерть короля. Таким образом Жермен добился мести Французской королевской династии за Жака де Моле. Убит Арно.
 Мари Левек — французская купчиха, а также тамплиер. Советница Великого магистра ордена тамплиеров Франсуа-Тома Жермена. Убита Арно.
 «Король Нищих» — французский тамплиер. Исполнитель убийства Великого магистра ордена тамплиеров Франсуа де ла Серра. Он — один из людей, присвоивших титул «Король Нищих». Его настоящее имя неизвестно. Убит Арно.
 Маркур — генерал французской армии, а также тамплиер. Вместе с другими тамплиерами в армии пытался устроить военный переворот. Убит Арно.
 Кретьен Лафреньер — высокопоставленный член ордена тамплиеров. Был принят в орден магистром Франсуа де ла Серром. Пытался предупредить магистра о перевороте в ордене. Убит Арно.
 Алоис Ла Туш — французский тамплиер, завербованный Шарлем Габриэлем Сивером. Убит Арно.
 Фредерик Руй — капитан французской армии, тамплиер. Убит Арно.
 Шарль Габриэль Сивер — бригадный генерал во французской армии, колониальный губернатор Сен-Пьер и Мекилеон. Член ордена тамплиеров. Обвинил Арно Дориана в убийстве Франсуа де ла Серра и посадил в тюрьму в Бастилии. Убит Арно.
 Жак Ру — французский священник и революционер, лидер левой фракции «Бешеные», а также тамплиер.
 Жан Жильбер — жандарм французской армии, а также тамплиер. Убит Арно.
 Флавиньи ― французский тамплиер, активно проявляющий себя во время Великой Французской Революции. Убита Арно.

Другие 
 Донасье́н Альфо́нс Франсу́а де Са́д — французский аристократ, писатель и философ. Во время революции состоял в Комитете Общественного Спасения, был союзником ассассина Арно Дориана.
 Наполеон I Бонапарт — император французов в 1804—1815 годах, Великий полководец и государственный деятель, который заложил основы современного французского государства. Появляется в Assassin’s Creed: Единство и Assassin’s creed: Павшие Короли, где поддерживает Великую французскую революцию. Знаком с Арно Дорианом. Использовал в своих заграничных походах Яблоко Эдема.
 Тома́-Алекса́ндр Дави́ де ля Пайетри́ — генерал от кавалерии французской армии, а также союзник ассассинов.
 Эжен Франсуа Видок — известный французский детектив, глава Главного управления национальной безопасности.
 Жорж Жак Дантон — французский революционер, министр юстиции времён Французской революции, первый председатель Комитета Общественного Спасения. Выступал против Робеспьера за что был приговорён к казни.
 Людо́вик XVI — король Франции из династии Бурбонов, сын дофина Людовика Фердинанда. При нём после созыва Генеральных штатов в 1789 началась Великая Французская революция. Людовик сначала принял конституцию 1791 года, отказался от абсолютизма и стал конституционным монархом. Предан суду Конвента и вскоре казнён на гильотине.
 Мари́я-Антуане́тта — королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года. После начала Французской революции была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Осуждена Конвентом и казнена на гильотине.
 Луиза Сюзанна Лепелетье — дочь тамплиера и политика-революционера Луи Мишель Лепелетье.
 Филипп Роуз — капитан французской армии, лидер группировки Мародёров. В 1794 году нанялся к Наполеону I Бонапарту, чтобы найти древнюю реликвию.
 Леон — сирота, проживающий в приюте города Сен-Дени. Помогал Арно в поисках Яблока в королевском склепе.

Викторианская эпоха 
Время игры Assassin’s Creed Syndicate

Ассасины 
 Сэр Генри Грин — лидер британских ассассинов.
 Итан Фрай — член Британского Ордена Ассассинов, отец близнецов Иви и Джейкоба Фрая. Умер при естественных обстоятельствах.
 Сесилия Фрай — член Британского Ордена Ассассинов, жена Итана Фрая, мать близнецов Иви и Джейкоба. Умерла при родах.
 Лидия Фрай — внучка Джейкоба Фрая, член британского ордена ассассинов. В период Первой мировой войны, Лидия работала с молодым Уинстоном Черчиллем.

Тамплиеры 
 Кроуфорд Старрик — владелец телеграфной компании, Великий магистр британского ордена тамплиеров во время Викторианского Лондона. Убит Джейкобом и Иви Фрай.
 Люси Торн — английская оккультистка, правая рука Кроуфорда Старрика, тамплиер, занималась поиском Плащаницы Эдема. Убита Иви Фрай.
 Максвелл Рот — член Британского Ордена Тамплиеров во времена Викторианской Англии и один из семи доверенных лиц Кроуфорда Старрика. Контролировал преступный мир Лондона, главарь банды Висельников. Убит Джейкобом Фрай.
 Джеймс Томас Браднелл, 7-й граф Кардиган — британский генерал, участник Крымской войны, тамплиер. Убит Джейкобом Фрай.
 Рэксфорд Кейлок — британский тамплиер, глава банды «Висельники». Убит в 1868 году Джейкобом и Иви Фрай.
 Дэвид Брюстер — известный шотландский физик, тамплиер, живший во времена Викторианской эпохи. Убит Иви Фрай.
 «Кровавая» Нора — британский тамплиер, глава преступной группировки Лондон Сити в Лондоне. Убит Джейкобом Фрай.
 Джон Эллиотсон — известный автор, учитель и доктор в Викторианскую Эпоху, тамплиер. Убит Джейкобом Фрай.
 Роберт Стрейн — один из влиятельных тамплиеров в Викторианском Лондоне. Убит Иви Фрай.

Другие 
 Виктория — королева Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии.
 Джек-потрошитель — знаменитый серийный убийца Викторианской эпохи, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года.
 Чарльз Диккенс — английский писатель, один из величайших англоязычных прозаиков XIX века, гуманист, классик мировой литературы.
 Карл Маркс — известный немецкий философ, экономист, журналист и социолог, считается основоположником идеологии марксизма.
 Александр Грейам Белл — шотландский учёный, изобретатель, один из основоположников телефонии. В честь него названа единица измерения СИ — децибелл.

Другие эпохи

Ассасины 
 Агилар де Нерха — испанский ассассин XV века. Является предком Каллума Линча. Один из главных героев фильма Assassin’s Creed.
 Аквилас — ассасин времён Римской империи. Появляется в комиксе Assassin’s Creed Vol. 2: Aquilus, по комиксу предок Дезмонда. Пытался вернуть украденный тамплиерами артефакт — Анкх Эдема.
 Александр Ильич Ульянов —русский ассасин и революционер, старший брат Владимира Ленина и друг Николая Орлова. Был арестован полицией и после казнён.
 Амунет — египтянка-ассасин, с помощью змеи убила царицу Клеопатру. Её гробница находится в соборе Святого Марка в Венеции.
 Вэй Ю — китайский ассасин, убил копьём первого императора Китая — Цинь Шихуанди. Его гробница находится в башне Торре Гросса в Тоскане.
 Дарий — персидский ассасин, убил царя Ксеркса спрятанным клинком (это был первый известный случай применения спрятанного клинка). Его гробница находится в церкви Санта-Мария-де-Новелла во Флоренции.
 Илтани — вавилонянка-ассасин, отравила Александра Македонского. Её гробница находится в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.
 Кулан-Гал — монгольский ассасин, застрелил из лука лошадь Чингисхана. Его гробница находится в крепости Рокка-де-Равальдино в Форли.
 Леоний — древнеримский ассасин, убил кинжалом императора Калигулу. Его гробница находится в Санта-Мария-делла-Визитационе в Венеции.
 Люциус — был отцом Аквиласа, а также членом Ордена Ассассинов в Лугдунуме, и также является предком Дезмонда Майлса.
 Ринальдо Виттури — итальянский ассасин, хранитель Плаща Эдема.
 Сергей — был членом российского Братства Ассассинов конца 19-го и начала 20-го века. Сергею дал задание Орден Ассасинов возвратить Николая Орлова в Россию, который разорвал все связи с Братством несколько лет назад. Убит Николаем Орловым.
 Тома де Карнейон — средневековый ассасин, известный своим участием в захвате Великого магистра Тамплиеров Жака де Моле. После этого захвата овладел Мечом Эдема.

Тамплиеры 
 Александр III Александрович, также известный как Александр Миротворец ― император Российской империи с 1881 по 1894 год. Ему был вручён посох Эдема, известный как русский императорский скипетр.
 Афанасий Кирхер — тамплиер, упоминается в тринадцатом файле Абстерго.
 Барух де Спиноза — тамплиер, мыслитель, создавший новую модель общества, упоминается в пятнадцатом файле Абстерго.
 Генри Форд — тамплиер, главный магистр ордена Тамплиеров в начале XX века, основал Абстерго в 1937 году.
 Гуго де Пейн — бывший гроссмейстер Ордена тамплиеров, упоминается во втором файле Абстерго.
 Джон Локк  — тамплиер, мыслитель, создавший новую модель общества, упоминается в пятнадцатом файле Абстерго.
 Джордано Бруно  — тамплиер, упоминается в тринадцатом файле Абстерго.
 Дзяодзинь — тамплиер, убил ментора, на которую работала Шао Юн.
 Долинский — русский тамплиер, которого допрашивал Николай Орлов о местонахождении Посоха Эдема. После допроса был убит.
 Жак де Моле  — средневековый великий магистр Ордена Тамплиеров. Сожжён на костре инквизиции Филиппом IV в 1314 году.
 Иоанн Сакробоско де Сфера  — тамплиер, упоминается в тринадцатом файле Абстерго.
 Исаак Ньютон — тамплиер, мыслитель, создавший новую модель общества, упоминается в пятнадцатом файле Абстерго.
 Клеопатра VII — бывший гроссмейстер Ордена тамплиеров, упоминается во втором файле Абстерго.
 Неизвестный тамплиер ― член Ордена Тамплиеров. Советник и близкий друг великого Магистра тамплиеров Жака де Моле. Убит Томом де Карнейоном.
 Сильвестр II  — бывший гроссмейстер Ордена тамплиеров, упоминается во втором файле Абстерго.
 Уинстон Черчилль — один из сообщников тамплиеров, развернул в середине XX века Вторую Мировую войну, ради погони за частицами Эдема.
 Филипп Аврелий Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм  — тамплиер, упоминается в тринадцатом файле Абстерго.
 Франклин Рузвельт — один из сообщников тамплиеров, развернул в середине XX века Вторую Мировую войну ради погони за частицами Эдема.
 Фрэнсис Бэкон  — тамплиер, мыслитель, создавший новую модель общества, упоминается в пятнадцатом файле Абстерго.

Другие 
 Атаман Ермак — атаман казачьего войска, использовал меч Эдема, чтобы завоевать Сибирь.
 Аттила — вождь гуннов, один из владельцев мечей Эдема. Пастух выкопал его и принёс Аттиле. С мечом, он разорил Евразию во время своего правления. Этот меч называли «Меч Марса» или «Меч Аттилы».
 Владимир Ильич Ленин — советский политик, руководитель Октябрьской революцией в 1917 году, возглавлял Советский союз, союзник ассасинов. Написал письмо Николаю Орлову, чтобы тот убил императора Николая II.
 Жанна д'Арк — стала владельцем одного из Мечей Эдема, с помощью которого она многократно побеждала в битвах. В 1430 году Жанна была захвачена бургундскими солдатами, и передана в Англию, где Тамплиеры сожгли её на костре, чтобы завладеть мечом.
 Король Артур — вытащил меч Эдема Экскалибур из камня, и использовал его, чтобы стать королём Англии.
 Николай II ― последний император России, сын императора Александра III. Расстрелян большевиками в июле 1918 года.
 Никола Тесла — изобретатель, был знаком с Николаем Орловым, встречается только в комиксе The Fall, а также в прохождении Истины в AC II
 Персей — герой, который в греческой мифологии был «полубогом» (ребёнок бога и смертного), использовал меч Эдема, чтобы убить Медузу Горгону.
 Чингисхан — владелец меча Эдема, с помощью которого привёл свою Империю посредством массовых расширений на Запад. Был ранен Кулан-Галом и убит Даримом.
 Ранджит Сингх — основатель Сикхской Империи, Махараджа Индии.
 Иннокентий Орлов — сын русского ассасина Николая Орлова и его жены Анны Орловой, родился в Америке начала XX века, второй ребёнок Николая, предок Дэниэла Кросса.

Первая цивилизация 
 Адам и Ева — первые люди, сбежавшие от Предтеч с помощью Яблока Эдема.
 Минерва — представительница расы «Тех, кто пришёл раньше». Во время восстания рабочей силы Первой Цивилизации и последующей войны, Минерва являлась одной из тех, кто не хотел бороться против людей. Позже, когда были обнаружены надвигающиеся солнечные вспышки, Минерва помогала Юпитеру и Юноне в создании нескольких храмов для решения проблемы. Они разработали шесть методов спасения. Каждый из них терпел крах, но в то же время имел возрастающий успех. На реализацию последнего и самого удачного метода уже не хватало времени. Катастрофа случилась. Минерва выжила. Остаток своей жизни она потратила на восстановление Первой Цивилизации вместе с другими оставшимися в живых Ису. Их попытки оказались тщетными.
 Юнона — представительница расы «Тех, кто пришёл раньше». Предала свой народ ради власти. Появляется в «Братстве Крови», когда Дезмонд вошёл в тайную комнату под Колизеем, в конце «Откровения» и в Assassin’s Creed III, где убеждает Дезмонда дотронуться до пьедестала. Тем самым он спас человечество от катастрофы ценой своей жизни, но также освободил Юнону от заточения, и она намерена поработить человечество. Также появляется в «Чёрном Флаге», когда Аналитик пробирается в серверную, в конце игры выясняется, что Юнона опять оказалась в плену.
 Юпитер — представитель расы «Тех, кто пришёл раньше». Работал вместе с Юноной и Минервой.
 Асет, более известная как Исида ― представитель Первой Цивилизации, которая позже стала египетским богом. Является владелицей анкха и скипетра (две Частицы Эдема).
 Аита ― представитель первой цивилизации, муж Юноны.
 Гермес Трисмегист — один из «Тех, кто пришёл раньше», почитается как греческий и египетский бог алхимии и магии. Ему поклонялись, прежде всего, Герметисты.
 Афродита, также известная как Венера — одна из «Тех, кто пришёл раньше», которая позже будет почитаться как греческая и римская богиня любви, красоты и женственности.
 Конс — один из «Тех, кто пришёл раньше». В начале 1500-х, он стал хранителем рода Джованни Борджиа, ассасина, родившегося в пресловутой семье Борджиа.

Примечания 

 
Assassin’s Creed